Ahonen – fińskie nazwisko
 Ari Ahonen (ur. 1981) – hokeista
 Janne Ahonen (ur. 1977) – skoczek narciarski
 Pasi Ahonen (ur. 1981) – skoczek narciarski
 Veli-Matti Ahonen (ur. 1965) – skoczek narciarski